Хосели́то () — уменьшительное от испанского имени Хосе́ ().

Персоналии 
 Хоселито (певец) (род. 1943) — испанский певец и актёр.
 Хосе Гомес Ортега по прозвищу Хоселито (род. 1895) — испанский матадор 1910-х годов.

Мужские имена
Испанские имена